

Informatica 
Emerge  – tool di Portage

Musica 
Emerge  – album dei The Morlocks del 1985
 Emerge  – singolo dei Fischerspooner del 2002

Altri progetti